Mistrzostwa Europy w Curlingu 2008 grupy B odbywają się równocześnie z rozgrywkami grupy A, mecze niższej klasy rozgrywane są na lodowisku Skyttishallen w szwedzkim Örnsköldsvik. Jedynymi meczami, które zostały rozegrane w Swedbank Arena to challenge do Mistrzostw Świata 2009.

W rywalizacji kobiet złoty medal zdobyły Norweżki pokonując w finale Finki 9:3. Te drużyny awansowały również do grupy A. Brązowy medal zdobyły Węgierki. Polki uplasowały się na 4 pozycji, jest to największy dotychczasowy sukces polskiego curlingu.

W zawodach mężczyzn złoty medal zdobyli Finowie, którzy pokonali Włochów 9:2. Brązowy medal podobnie jak w konkurencji kobiecej wywalczyli Węgrzy.

W ostatnim momencie swój udział wycofały serbskie reprezentacje kobiet i mężczyzn, ich rywale w poszczególnych sesjach mieli przerwę. Serbia nie została sklasyfikowana na koniec mistrzostw.

Kobiety

Reprezentacje

Grupa B1

Grupa B2

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
12 grudnia 2008, 14:00

Półfinał 
12 grudnia 2008, 8:30

B1 1-B2 1 
11 grudnia 2008, 20:00

B1 2-B2 2 
11 grudnia 2008, 20:00

Tie-breaker 
10 grudnia 2008, 20:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
6 grudnia 2008, 12:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2008, 16:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2008, 20:00

Sesja 4. 
7 grudnia 2008, 12:00

Sesja 5. 
7 grudnia 2008, 16:00

Sesja 6. 
7 grudnia 2008, 20:00

Sesja 7. 
8 grudnia 2008, 8:00

Sesja 8. 
8 grudnia 2008, 12:00

Sesja 9. 
8 grudnia 2008, 16:00

Sesja 10. 
8 grudnia 2008, 20:00

Sesja 11. 
9 grudnia 2008, 12:00

Sesja 12. 
10 grudnia 2008, 12:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Grupa B1

Grupa B2

Wyniki

Play-off

Finał 
12 grudnia 2008, 14:00

Półfinał 
12 grudnia 2008, 8:30

B1 1-B2 1 
11 grudnia 2008, 20:00

B1 2-B2 2 
11 grudnia 2008, 20:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
6 grudnia 2008, 8:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2008, 12:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2008, 16:00

Sesja 4. 
6 grudnia 2008, 20:00

Sesja 5. 
7 grudnia 2008, 8:00

Sesja 6. 
7 grudnia 2008, 12:00

Sesja 7. 
7 grudnia 2008, 16:00

Sesja 8. 
7 grudnia 2008, 20:00

Sesja 9. 
8 grudnia 2008, 8:00

Sesja 10. 
8 grudnia 2008, 12:00

Sesja 11. 
8 grudnia 2008, 16:00

Sesja 12. 
8 grudnia 2008, 20:00

Sesja 13. 
9 grudnia 2008, 8:00

Sesja 14. 
9 grudnia 2008, 16:00

Sesja 15. 
9 grudnia 2008, 20:00

Sesja 16. 
10 grudnia 2008, 8:00

Sesja 17. 
10 grudnia 2008, 16:00

Sesja 18. 
10 grudnia 2008, 20:00

Linki zewnętrzne 
  

2008
2008 w curlingu
Curling w Szwecji
2008 w Szwecji
Sport w Örnsköldsvik